O termo Naja pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Naja, designação comum às serpentes, altamente peçonhentas, do gênero Naja;
Naja, designação comum às ervas do gênero Najas.

Ou ainda:
Najá, uma árvore.

Desambiguação